

Проблемные старты

Статистика запусков

По стране изготовителя РН 

Если источник не помечен специально, то источники (1) (2) (3)

По стране оператора запуска

По определенным операторам запуска

По космодрому

По РН

По модификации РН

Примечания